Griffin (englisch griffin „Greif“) heißen

Personen und Personengruppen:

 Griffin (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Griffin (norwegische Band), eine norwegische Heavy-Metal-Band
 Griffin (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Speed- und Power-Metal-Band
 ein kanadischer Sänger unter Pseudonym, siehe Stonehammer (Band)

Geografische Objekte:
 Griffin (Georgia), ein Ort im US-Bundesstaat Georgia
 Griffin (Indiana), ein Ort im US-Bundesstaat Indiana
 Griffin (Texas), ein Ort im US-Bundesstaat Texas
 Lake Burley Griffin, ein See in Canberra
 Griffin (Queensland), ein Ort in Queensland, Australien
 Lake Griffin, ein See im US-Bundesstaat Florida
 Griffin Cove, Bucht der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Griffin-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Mount Griffin, Berg im Viktorialand, Antarktika

Griffin steht in der Technik für:
 Griffin (Automarke), ehemalige britische Automarke
 AGM-176 Griffin, eine Kurzstreckenrakete
 HMS Griffin (H31), einen Zerstörer der Royal Navy
 Newag Griffin, eine Lokomotivfamilie aus Polen
 einen Markennamen des ehemaligen US-amerikanischer Automobilherstellers Fredonia Iron Works
 ein Mondlandegerät, siehe Peregrine (Mondlander)

Siehe auch:
 Green Griffin
 Griffen